Петар Карађорђевић се може односити на:
 Краљ Петар I Карађорђевић (1844—1921)
 Краљ Петар II Карађорђевић (1923—1970)
 Принц Петар А. Карађорђевић (1980–)

Види још 
 Краљ Петар Први (филм), српски филм из 2018.